Tupãzinho pode ser o apelido de dois ex-jogadores de futebol;

José Hernani da Rosa: ídolo do Palmeiras na década de 60;
Pedro Francisco Garcia; ídolo do Corinthians na década de 90;
 Tupãzinho (personagem); personagem de quadrinhos criado por Minami Keizi.
Desambiguação